Али Муссаевич Узденов (1 октября 1962, Кисловодск) — российский предприниматель. По национальности — карачаевец

Биография 
Получил высшее образование по специальности «Инженер-электрик» в Ростовском институте инженеров железнодорожного транспорта.

В период с 1994 по 1997 гг. являлся главой ОАО «Ростовская товарная биржа».

С 1998 по 2001 гг. занимал должность директора ростовского филиала ОАО АНК «Башнефть».

С 2001 по 2007 гг. являлся председателем совета директоров ОАО «Корммаш».

С апреля 2007 года был назначен генеральным директором компаний ООО «Ростоврегионгаз» («Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»), ОАО «Новочеркасскгоргаз», ОАО «Ростовгоргаз», ОАО «Ростовоблгаз»(ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»).

С октября 2009 года был назначен сначала вице-президентом по коммерции, затем — первым вице-президентом по переработке и коммерции в ОАО АНК «Башнефть».
1 августа 2012 года совет директоров принял решение о прекращении полномочий члена Правления ОАО АНК «Башнефть», первого вице-президента по переработке и коммерции Али Узденова после его перехода на другую работу.

В апреле 2016 года покинул пост директора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». В настоящее время работает вице-президентом АФК «Система».

Политическая деятельность 
В 2003 и 2008 годах был избран депутатом Законодательного собрания Ростовской области.

Является членом президиума регионального политсовета регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия», заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области.

В феврале 2011 года после того, как Дмитрий Медведев подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Президента Карачаево-Черкесской Республики» Бориса Эбзеева, Али Узденов рассматривался Администрацией Президента как один из возможных кандидатов на должность Президента КЧР.

Спортивная деятельность 
Председатель Совета директоров ОАО ФК «Ростов» до 08.07.2016. Член Совета директоров ОАО ФК «Ростов».

Примечания 

Выпускники Ростовского государственного университета путей сообщения
Члены «Единой России»